Jetel může znamenat:

 Jetel, rod bobovitých rostlin

příjmení
 Ladislav Jetel (1886–1914), český fotbalista, levý záložník
 Magdalena Jetelová (* 1946), česká fotografka a výtvarnice konceptuálních projektů